Ла Росалија има више значења:

 Ла Росалија, Ла Роса де Арио (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Росалија (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Росалија (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику